Red Dead Redemption 2 — компьютерная игра в жанре action-adventure, разработанная и изданная компанией Rockstar Games. Приквел к игре 2010 года Red Dead Redemption. Действие игры разворачивается в 1899 году в вымышленных городах Запада, Среднего Запада и Юга США и повествует о бандите Артуре Моргане, члене банды Ван дер Линде. Артур пытается выжить в борьбе против федеральных агентов, враждующих банд и других врагов Дикого Запада. Игра была анонсирована 18 октября 2016 года и вызвала широкий отклик. На The Game Awards 2016 и The Game Awards 2017 игра была номинирована в категории «Самая ожидаемая игра».

Релиз игры состоялся 26 октября 2018 года на платформах PlayStation 4 и Xbox One. По версии агрегатора рецензий Metacritic, игра вызвала широкое признание со стороны критиков. Сайт Metacritic признал Red Dead Redemption 2 лучшей игрой 2018 года. Игра показала лучший результат в истории развлекательной индустрии за первые выходные, собрав 725 миллионов долларов за три дня, и была продана в количестве 17 миллионов копий за две недели. Кроме того, Red Dead Redemption 2 стала вторым по успешности развлекательным продуктом (после Grand Theft Auto V) и установила рекорды по предзаказам, продажам в первый день и продажам за первые три дня на PlayStation Network.

Red Dead Redemption 2 удостоилась множества наград и номинаций, в частности за сюжет, актёрскую игру, саундтрек и графический дизайн. На The Game Awards 2018 игра получила восемь номинаций, из которых выиграла четыре: «Лучший аудио-дизайн», «Лучший сюжет», «Лучший саундтрек» и «Лучшая актёрская игра» (Роджер Кларк в роли Артура Моргана). Игра была номинирована в семи категориях на IGN's Best of 2018, одержав победу в двух и заняв второе место в четырёх (после God of War). На  D.I.C.E. Awards игра удостоилась семи номинаций, включая «Игра года». На 6-й премии SXSW Gaming Awards Red Dead Redemption 2 была признана «Трендовой игрой года» и выиграла в номинациях «Лучшие спецэффекты» и «Лучшее техническое достижение». Игра получила семь номинаций на  Game Developers Choice Awards, и шесть на  Британской Академии в области видеоигр.

Red Dead Redemption 2 была признана «Игрой года» многими премиями, в частности Australian Games Awards, Brazil Game Awards, , Global Game Awards, IGN Australia Select Awards и Italian Video Game Awards. Также Red Dead Redemption 2 возглавила рейтинги лучших игр 2018 года журналов 4Players, AusGamers, Complex, , Edge, Electronic Gaming Monthly, , GameSpot, The Guardian, Hot Press, , The Telegraph, USgamer и Vulture. Некоторые издания присвоили игре второе место.

Награды и номинации

Примечания 
Комментарии

Источники

Red Dead Redemption 2
Red Dead Redemption 2